5-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 6 июля 1963 года в Белграде (Югославия). В нём приняли участие 38 гимнастов из 20 стран. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались звания обладателей Кубка Европы в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус пятого чемпионата Европы среди мужчин.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1963
Чемпионаты Европы в 1963 году
Международные спортивные соревнования в Белграде
Чемпионаты Европы в Югославии
Спорт в Югославии в 1963 году
Июль 1963 года
События 6 июля
Гимнастика в Югославии